Болотная тварь () — имя, которое носят несколько вымышленных персонажей импринта Vertigo издательства DC Comics, растение-гуманоид, созданный сценаристом Леном Вейном и художником Берни Райтсоном. Болотная тварь обладала несколькими человеческими инкарнациями, основывающимися на разных сюжетных линиях. Впервые он появился в House of Secrets #92 (июль 1971 года) в хоррор-истории, время действия которой — начало 20 века. После персонаж появился в соло серии, время действие которой — наши дни, а место — общая вселенная DC. Персонаж является гуманоидной массой растений, сражающейся, чтобы защитить родной дом (болото), природу в целом и человечество от сверхъестественных и террористических угроз.

Персонаж приобрёл наибольшую популярность на протяжении 1980-х и в начале 90-х годов. Вне обширной истории комиксов Болотная тварь появился в двух фильмах, в телесериале и мультсериале из пяти серий, среди прочих медиа-ресурсов.

История публикаций

Создание и концепция 
Лен Вейн пришёл к идее создания персонажа во время поездки на метро в Куинс. Позже он так рассказывал: «Я не знаю, как назвать персонажа, поэтому буду называть его „эта болотная тварь, над которой я работаю“. Так и получилось его имя!» Берни Рингстон разработал визуальный образ персонажа, используя грубый набросок Вейна в качестве основы.

Впервые Болотная тварь появилась в четырёх-серийном комиксе с несколькими специальными выпусками, который пересекался с несколькими другими сериями DC. Первая серия комиксов Swamp Thing длилась 24 выпуска, с 1972 по 1976 год.

Том 1

Вымышленная биография

Силы и способности 
Болотная тварь может вселиться и оживить любую растительную материю (включая инопланетные растения, даже разумные) и сконструировать из неё себе тело. Что означает — любые атаки на его тело мало что значат. Он легко может восстановить повреждённые или даже оторванные части тела, и даже переместиться через всю Землю, покинув свою текущую форму и вселившись в новую, какая бы растительная материя ни была в месте, куда ему нужно (он даже вырастил себя однажды из табака в сигарете Джона Константина).

Болотная тварь обладает суперсилой неизвестных пределов. Пока что сила Болотной твари никогда не была полностью проявлена, однако он показал возможность с лёгкостью вырывать огромные деревья с корнем и драться на равных с Этриганом.

Болотная тварь может контролировать любое растение. Он может заставить их двигаться или увеличить их рост. Этот контроль распространяется и на инопланетную жизнь, что показано было, когда он вылечил Супермена от инфекции, вызванной воздействием криптонианского растения, которая приводила Супермена в безумие и заставляла его тело выжигать его силы.

После того, как серию вёл Марк Миллар, Болотная тварь подчинил себе стихии огня, земли, воды и воздуха, представителей которых позже убил Ворд, заявив, что он хотел получить их способности и силы. Пока что это не было объяснено.

Новая Болотная тварь (воскрешённый Алек Холланд) не только обладает всеми стихийными силами, которыми владел его предшественник, но также обладает кольцом Белого Фонаря и полностью владеет им.

Вне комиксов

Фильм 
 В 1982 году появилась экранизация комикса «Болотная тварь» режиссёра Уэса Крэйвена. Роль доктора Холланда исполнил Рэй Уайз, а в роли Болотной твари выступил Дик Дерок. В 1989 году вышел сиквел «Возвращение болотной твари», где роль Болотной твари вновь исполнил Дик Дерок.
 В 2011 году в фильме «Существо», навеянном комиксами о Болотной твари, в роли существа выступил Дэниэл Бернхард.
 Январе 2023 года стало известно что    
DC Comics и Джеймс Ганн объявила запуске нового фильма Болотная тварь.

Сериал 
 1991—1993 годах шел сериал «Болотная тварь», являющийся продолжением кинодилогии. Роль Болотной твари продолжил исполнять Дик Дерок.

 В 2019 году вышел веб-сериал «Болотная тварь». Дерек Мирс исполнил роль Болотной твари, а Энди Бин — роль Алека Холланда. Сериал был закрыт через неделю после премьеры из-за финансовых проблем, но стал популярным.

Мультфильмы

 В 1991 году «Болотная тварь» озвучивает Лен Карлсон.

 В 2017 году в мультфильме «Тёмная Лига Справедливости» роль Болотной твари озвучивает Роджер Кросс. Здесь Холланд предстаёт как антагонист.

Видеоигры 
 Является одним из играбельных персонажей игры Injustice 2. В своей одиночной концовке он напоминает планете о своем присутствии, заставляя деревья и растения захватить города, и клянется защищать Зеленых становясь похожим на Лесного Ангела.
 Является одним из играбельных персонажей игры Lego Batman 3: Beyond Gotham.

Другое 
Фирма Maxxis выпускает велосипедные покрышки для экстремальной езды Maxxis Swampthing.

Критика и отзывы 
Персонаж получил 28-е место в списке IGN 100 лучших героев комиксов по версии IGN, где также заявлено, что «поскольку мир сейчас часто слышит о зелёных, этот персонаж сейчас важен, как никогда ранее».

Примечания

Ссылки 
 Roots of the Swamp Thing
 Swamp Thing at TV.com
 
 
 
 
 
 Kinopoisk.ru

 
Комиксы 1972 года
Комиксы 1982 года
Комиксы 1985 года
Комиксы 2000 года
Комиксы 2001 года
Комиксы 2004 года
Персонажи комиксов, появившиеся в 1971 году
Персонажи фильмов
Персонажи Vertigo Comics
Персонажи с растительными способностями
Персонажи-гидрокинетики
Персонажи с суперсилой
Персонажи, обладающие исцеляющим фактором
Персонажи-метаморфы
Вымышленные химики
Вымышленные растения
Вымышленные суперорганизмы